Уильям Сондерс:
 Сондерс, Уильям (1822—1900) — английский ботаник, миколог, растениевод.
 Сондерс, Уильям (1743—1817) — шотландский учёный-врач.
 Сондерс, Уильям Генри (традиционно — Сандерс; ????—1839) — российский военный и переводчик английского происхождения.
 Сондерс, Уильям Уилсон (1809—1879) — британский страховой брокер, ботаник и энтомолог.